malec – mały chłopiec

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2

 Malec – wieś w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Kęty
 Malec – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Ciechanowiec

Osoby o nazwisku Malec 
 Andrzej Malec – aktor
 Ivo Malec – francuski kompozytor pochodzenia chorwackiego
 Janina Malec-Olecha (1926–2001) – biochemik, doc. dr hab. w Instytucie Hematologii w Warszawie
 Lucyna Malec – aktorka
 Magdalena Malec - klawesynistka i organistka
 Mariusz Malec – reżyser, dokumentalista i scenarzysta
 Mariusz Malec – piłkarz
 Stanisław Malec (1895–1943) – fizyk, pedagog, dyrektor Państwowego Instytutu Robót Ręcznych w Warszawie

Inne 
 Malec – powieść Juliusza Verne’a z cyklu Niezwykłe podróże

Przypisy